Маковей Андрій Васильович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, кавалер ордена «За мужність» III ступеня
 Даніель Маковей (* 1992) — румунський плавець. Учасник Олімпійських Ігор 2016 року.
 Маковей Ігор Юрійович (* 1976) — український футболіст і суддя.
 Маковей Олександр Олександрович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Маковей Осип Степанович (1867—1925) — український поет, прозаїк, публіцист, критик, літературознавець, перекладач, редактор багатьох періодичних видань, педагог, громадсько-політичний діяч.
 Маковей Сергій Олександрович (1970—2014) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Примітки 

Українські прізвища